Blade – bohater komiksu autorstwa Marva Wolfmana oraz Gene'a Conlana.

Cykl filmów o wampirze, który nie boi się światła dziennego, w reżyserii Davida Goyera:
 Blade: Wieczny łowca,
 Blade: Wieczny łowca II,
 Blade: Mroczna trójca,
 Blade: The Series